Moulinet puede referirse a: 

 Moulinet, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Moulinet, comuna francesa situada en Lot y Garona.